BiH:
 Gornja Slatina (Bosanski Šamac, BiH), naselje u općini Bosanski Šamac

 Gornja Slatina (Ribnik, BiH), naselje u općini Ribnik

Vanjske poveznice 
 glosk.com: Gornja Slatina